Tennet oder TenneT steht  für:
 Tennet Holding, niederländischer Stromnetzbetreiber
 Tennet TSO, deutscher Übertragungsnetzbetreiber
 Tennet (Sprache), Sprache im Südsudan

Tennet ist der Familienname von:
 Olivia Tennet, (* 1991) neuseeländische Schauspielerin

Siehe auch:
 Tenet, Begriffsklärung